Filipovići steht für:
 Filipovići (Bosnien und Herzegowina)
 Filipovići (Sveti Ivan Zelina), Sveti Ivan Zelina, Kroatien
 Filipovići (Loznica), Serbien

Siehe auch:
 Filipowicz
 Filipović
 Philippovich